Rácz Béla (1862–1944) népművelő, tudós, polihisztor
 Rácz Béla (1874–1940 után) jogász, egyetemi tanár
 Rácz Béla (1886–1945) ügyvéd, újságíró
 Rácz Béla (1893–?) labdarúgó
 Rácz Béla (1899–1962) cigányprímás, nótaszerző
 Rácz Béla (1946) fizikus, egyetemi tanár
 Rácz Béla fafaragó, szobrász